Línea 18 puede referirse a:
 Línea 18 del transporte urbano de Córdoba, Argentina.
 Línea 18 de colectivos de Santa Fe, Argentina.
 Línea 18 del EMT de Madrid, España.
 Línea 18 del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona, España.
 Línea 18 de los autobuses urbanos de San Sebastián.
 Línea 18 del EMT Valencia, España.
 Línea 18 de colectivos de Asunción.
 Línea 18 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.